Ez a lista 2-től 1000-ig tartalmazza a természetes számok kanonikus alakját, azaz törzstényezős (prímtényezős) felbontását, prímszámok szorzataként való felírását. Ez a felbontás a számelmélet alaptétele szerint (a sorrendtől eltekintve) egyértelmű.

A táblázatokban a szorzatok tényezői növekvő sorrendben szerepelnek, a hatványkitevő 1 esetén is jelölve van. A prímszámokat eltérő háttérszín és dőlt betű jelöli.

2–100

101–200

201–300

301–400

401–500

501–600

601–700

701–800

801–900

901–1000

Források 
 
 

Matematikai listák
Számelmélet